Гатарта () — малое село в Латвии, в составе Друстской волости Раунского края. Расположено в центральной части волости, в 3 км от волостного центра Друсты, в 33 км от краевого центра Рауна и 112 км от Риги, у автодороги .

До 1949 года являлось волостным центром, позднее — центром сельсовета. В советское время входило в состав Цесисского района.

По данным на 2007 год, в населённом пункте проживало 24 человека.

Примечания 

Друстская волость
Населённые пункты Раунского края